Wayne Primeau (né le  à Scarborough, en Ontario, Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace. Il est le jeune frère de Keith Primeau.

Carrière de joueur 

Wayne Primeau a inscrit son premier but dans la LNH contre Martin Brodeur avec les Sabres de Buffalo en 1994.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1992-1993|| Platers d'Owen Sound|| LHO|| 66|| 10|| 27|| 37|| 110|| 8|| 1|| 4|| 5|| 0
|-
| 1993-1994|| Platers d'Owen Sound|| LHO|| 65|| 25|| 50|| 75|| 75|| 9|| 1|| 6|| 7|| 8
|-
| 1994-1995|| Platers d'Owen Sound|| LHO|| 66|| 34|| 62|| 96|| 84|| 10|| 4|| 9|| 13|| 15
|-
| 1994-1995|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2"|1995-1996|| Platers d'Owen Sound|| LHO|| 28|| 15|| 29|| 44|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|| Generals d'Oshawa|| LHO|| 24|| 12|| 13|| 25|| 33|| 3|| 2|| 3|| 5|| 2
|-
| 1995-1996|| Americans de Rochester|| LAH|| 8|| 2|| 3|| 5|| 6|| 17|| 3|| 1|| 4|| 11
|-
| 1995-1996|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Americans de Rochester||  LAH|| 24|| 9|| 5|| 14|| 27|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1996-1997|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 45|| 2|| 4|| 6|| 64|| 9|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 1997-1998|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 69|| 6|| 6|| 12|| 87|| 14|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
| 1998-1999|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 67|| 5|| 8|| 13|| 38|| 19|| 3|| 4|| 7|| 6
|-
| 1999-2000|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 41|| 5|| 7|| 12|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 17|| 2|| 3|| 5|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 47|| 2|| 13|| 15|| 77|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Penguins de Pittsburgh|| LNH|| 28|| 1|| 6|| 7|| 54|| 18|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 2001-2002|| Penguins de Pittsburgh|| LNH|| 33|| 3|| 7|| 10|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Penguins de Pittsburgh|| LNH|| 70|| 5|| 11|| 16|| 55|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Sharks de San José|| LNH|| 7|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Sharks de San José|| LNH|| 72|| 9|| 20|| 29|| 90|| 17|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2005-2006|| Sharks de San José|| LNH|| 21|| 5|| 3|| 8|| 17|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Bruins de Boston|| LNH|| 50|| 6|| 8|| 14|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Bruins de Boston|| LNH|| 51|| 7|| 8|| 15|| 75|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Flames de Calgary|| LNH|| 27|| 3|| 4|| 7|| 36|| 6|| 0|| 2|| 2|| 14
|-
| 2007-2008|| Flames de Calgary|| LNH|| 43|| 3|| 7|| 10|| 26|| 7|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2008-2009|| Flames de Calgary|| LNH|| 24|| 0|| 4|| 4|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Maple Leafs de Toronto|| LNH||59 ||3 ||5 ||8 ||35|| -|| -|| -|| -|| -

|774 ||69 ||125 ||194 ||789 ||90 ||7 ||14 ||21 ||42

Références 

Champion de la Coupe Calder
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Platers d'Owen Sound
Joueur des Generals d'Oshawa
Naissance à Scarborough (Ontario)
Francophonie en Ontario
Naissance en juin 1976
Attaquant de hockey sur glace